het Rode Leger (Sovjet-Unie), het leger van de Sovjet-Unie
 het Chinese Rode Leger, voormalige naam van het strijdkrachten van de Volksrepubliek China
 het Japanse Rode Leger, een ultralinkse Japanse terreurorganisatie
 het Duitse Rode Leger ten tijde van de Münchense Radenrepubliek.
 de Rote Armee Fraktion, een West-Duitse ultralinkse terreurorganisatie
Het begrip betekent: leger in dienst van een (op te richten) communistische heilstaat — waar volgens de leninistisch-marxistische leer eerst noodzakelijkerwijs een dictatuur van het proletariaat zou moeten heersen.